Bitka pri Termopilah je lahko:

 bitka pri Termopilah, 480 pr. n. št.
 bitka pri Termopilah, 353 pr. n. št.
 bitka pri Termopilah, 279 pr. n. št.
 bitka pri Termopilah, 191 pr. n. št.
 bitka pri Termopilah, 267
 bitka pri Termopilah (1941)